

Osoby o tym nazwisku 
 Agu Casmir – nigeryjski piłkarz
 Erwin Casmir – niemiecki szermierz
 Gustav Casmir – niemiecki szermierz
 Norman Casmir – niemiecki szermierz